Uña de caballo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Petasites hybridus;
 el nombre común de la planta Prunella vulgaris; o
 el nombre común del género botánico '''''Tussilago.